McGehee steht für:
 McGehee (Arkansas), Stadt im US-Bundesstaat Arkansas

McGehee ist der Familienname folgender Personen:
 Casey McGehee (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Daniel R. McGehee (1883–1962), US-amerikanischer Politiker
 Harry Coleman McGehee (?–2013), US-amerikanischer Bischof
 O. Carruth McGehee (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker
 Peter McGehee (1955–1991), kanadischer Schriftsteller
 Richard McGehee (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker
 Robby McGehee (* 1973), US-amerikanischer Rennfahrer
 Scott McGehee (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur